Bubanza (provincie), een provincie van Burundi
 Bubanza (commune), een gemeente in die provincie
 Bubanza (stad), de hoofdstad van die provincie